Niko Mäntylä (né le  à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Niko Mäntylä est formé dans le club de Kiekko-Vantaa. Il fait ses débuts avec l'équipe première en Mestis lors de la saison 2004-2005 en jouant 2 matchs. Il joue dans son club formateur jusqu'en 2008-2009.
De 2009 à 2012, il joue en Ligue Magnus chez les Dauphins d'Épinal. Le , les Rapaces de Gap annoncent sa venue dans les Hautes-Alpes pour une saison

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 2004-2005|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 2005-2006|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 12|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 44|| 1|| 2|| 3|| 72|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 44|| 6|| 5|| 11|| 92|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 44|| 2|| 4|| 6|| 30|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| IC Épinal || Ligue Magnus || 18|| 0|| 1|| 1|| 8|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| IC Épinal || CdF || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| IC Épinal || CdL || 6|| 0|| 3|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| IC Épinal || Ligue Magnus || 26|| 3|| 8|| 11|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2010-2011|| IC Épinal || CdF || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| IC Épinal || CdL || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| IC Épinal || Ligue Magnus || 24|| 3|| 12|| 15|| 32|| 5|| 0|| 1|| 1||6 
|-
| 2011-2012|| IC Épinal || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| IC Épinal || CdL || 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Gap Hockey Club || Ligue Magnus ||26||7||2||9||14||3||1||0||1||0 
|-
| 2012-2013|| Gap || CdF ||1||0||0||0||0|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Gap || Ligue Magnus ||6||1||4||5||4|| || || || || 
|-
| 2013-2014|| Gap || Ligue Magnus ||12||1||1||2||10|| || || || ||

Roller in line hockey

Statistiques en club

Références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Vantaa
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur des Rapaces de Gap
Défenseur de hockey sur glace